Сатьяврат Шастри или Сатья Врат Шастри (род. ) — индийский санскритолог и поэт. Получил широкую известность благодаря тому, что получил высшую индийскую национальную литературную премию «Джнянпитх» 2006 года, став первым в истории лауреатом премии за творчество на санскрите.

Биография 
Сатьяврат Шастри родился в семье знатока санскрита Шри Чару Дева Шастри. Его отец стал его первым учителем санскрита. Затем Сатьяврат Шастри отправился в Варанаси, чтобы учиться у пандита Шук Део Джа и доктора Сиддхешвара Вармы.

Затем он изучал санскритологию в Пенджабском университете, где получил диплом бакалавра с отличием и магистерский диплом, и в Бенаресском Индуистском университете, где получил степень доктора философии.

Он опубликовал ряд научных трудов и поэтических произведений на санскрите. Он преподавал как в ряде университетов в Индии, так и за границей, в первую очередь в Бангкокском университете в Таиланде. В 1977—1979 годах он в качестве частного наставника преподавал санскрит принцессе Маха Чакри Сириндхорн, дочери короля Таиланда Пхумипона Адульядета.

С 1970 по 1995 годы он был профессором Делийского университета, где он также возглавлял кафедру санскрита и Факультет гуманитарных наук. В 2000-х годах он стал почётным профессором Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

В 2006 году он получил свою наиболее известную награду, став лауреатом индийской национальной поэтической премии Джнянпитх, вручаемой ежегодно в ознаменование вклада в индийскую поэзию, сделанного в течение жизни. Он стал первым из лауреатов, получивших эту премию за поэзию на санскрите. Награда была торжественно вручена его бывшей ученицей принцессой Сириндхорн в 2009 году.

Награды

Международные 
 Honour from Royal Nepal Academy, Kathmandu, 1979.
 Medallion of Honour from the Catholic University, Leuven, Belgium, 1985.
 Elected Fellow, International Institute of Indian Studies, Ottawa, Canada.
 Doctorate Honoris Causa from the Silpakorn University, Bangkok, Thailand, 1993.
 Honour: «Autorita Academische Italiano Straniere». The Civil and Academic Authority of Italy for Foreigners, 1994.
 Kalidasa Award from the International Institute of Indian Studies, Ottawa, Canada, 1994.
 Special Award from Centro Pimontese di Studi Sui Medio ed Estremo Oriente (CESMEO), Torino, Italy, 1995.
 Honour from Gaja Madah University, Yogyakarta, Indonesia, 1995.
 Royal Decoration «Most Admirable Order of the Direkgunabhorn» from His Majesty the King of Thailand, 1997.
 Doctorate Honoris Causa, from the University of Oradea, Oradea, Romania.
 Certificate of Excellence from the Spiru Haret University, Ramnicu-Valeca, Romania, 2001.
 Certificate of Excellence from the Biblioteca Judeteana"Antim Ivireanul" Valeca, Romania, 2001.
 Honour from Mihai Eminescu International Academy, Bucharest, Romania, 2001.
 «Outstanding Teacher and Writer» by Biblioteca Pedagogica Nationala ‘I.C. Petrescu’ and Biblioteca Indiana, Romania 2001
 Golden Prize from CESMEO, International Institute for Advanced Asian Studies, Torino, Italy, 2001.
 Elected Fellow, Accademia di Studi Mediterrani, Academy of Mediterranean Studies, Aggrigento, Italy.

Индийские 
 Sahitya Akademi Award, 1968 за Srigurugovindasimhacharitam (поэзия).
 Почётная грамота Sahitya Kala Parishad, Delhi Administration, Delhi, 1974.
 Почётная грамота from Delhi Sikh Gurudwara Board, 1974.
 U.G.C. National Lecturer, 1983.
 Сертификат почёта Президента Индии, 1985.
 Shiromani Sanskrit Sahityakar Award, Правительство Пенджаба, 1985.
 Visista Sanskrit Sahitya Puraskara, Uttar Pradesh Sanskrit Academy, 1988.
 Gita Rana Puraskara, IX International Gita Conference, Delhi, 1991.
 Sanskrit Seva Sammana, Delhi Sanskrit Akademi, Delhi, 1992.
 Sanskrit Sahitya Paraskara, Bharatiya Bhasha Parishad, Kolkata, 1992.
 Indira Baharey Gold Medal, Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune, 1992.
 Pandit Jagannatha Sanskrit Padya-racana Puraskara, Delhi Sanskrit Akademi, Delhi, 1993.
 Kalidasa Puraskara, Uttar Pradesh Sanskrit Academy, Lucknow, 1994.
 Pandita Kshama Row Puraskara, Row Dayal Trust, Mumbai, 1994.
 Vagbhusana title, Vanmaya-vimarsa, Delhi, 1994.
 Devavani-ratna Sammana, Devavani Parishad, New Delhi, 1994.
 First All India Sammana, Rajasthan Sanskrit Academy, Jaipur, 1995.
 Vachaspati Puraskara, K.K. Birla Foundation, New Delhi, 1995.
 Dayawati Modi Vishwa Sanskriti Sammana, Modi Kala Kala Bharati, New Delhi, 1995.
 Shastra-chudamani Award, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, 1996.
 Manasa Sammana, Tulasi Manasa Pratishthana, Madhya Pradesh andTulasi Academy, Bhopal, 1997.
 All India Kalidasa Puraskara, Madhya Pradesh Sanskrit Academy, Bhopal, 1997.
 Honour from the Govt. of Maharashtra, 1998.
 Degree of Mahamahopadhyaya, Honoris Causa, Rashtriya Sanskrit Vidyapitha, Tirupati, 1999.
 Padma Shri, Govt. of India, 1999.
 Honour from Kurukshetra University, Kurukshetra, 1999.
 Honour from Delhi Sanskrit Akademi, Delhi, 1999.
 Degree of Vidyavachaspati, Honoris Causa, Gurukul Mahavidyalaya, Jwalapur, Hardwar, 1999.
 Honour from Mahamahopadhyaya Pandit Naval Kishore Kankar Seva Parishsad, Jaipur, 1999.
 Kalidasa Sammana, Kalidasa Samaroha, Ujjain, 2000.
 Title of Veda-shastra-visharada, Swami Vishvesh Tirtha, Adhokshaja Mutt, Udupi, Karnataka, 2002.
 Shrivani Alankarana, Ramakrishna Jaidayal Dalmiya Trust, Delhi, 2002.
 Degree of Vidyamartanda (D.Litt.), Honoris Causa, Gurukul Kangri University, Hardwar, 2002.
 Mahakavi Kalidasa Sanskrit Jivanavrati Rashtriya Sammana, Kavikulaguru Kalidasa Sanskrit Vishvavidyalaya, Nagpur, 2002.
 Honour from All India Oriental Conference, 43rd Session, Puri, 2003.
 Shrimati Chandrawati Joshi Sanskrit Bhasha Puraskara, Jnana Kalyana Datavya Nyasa, New Delhi, 2003.
 Vedanga Puraskara, Maharshi Sandipani Vedavidya Pratishthan, Ujjain, 2003.
 Acharya Umasvami Puraskara, Kundakunda Bharati, New Delhi, 2003.
 First International Himadri Uttaranchal Sanskrit Sammana, Uttaranchal Sanskrit Academy, Hardwar, 2004
 Dr. Shashibhanu Vidyalankar Rashtriya Puraskara, Dr. Shashibhanu Vidyalankar Dharmartha Trust, Hardwar, 2006.
 Jnanpith Award, Bharatiya Jnanpith, New Delhi, 2006.
 Degree of Vachaspati (D.Litt.), Honoris Causa, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, New Delhi, 2007.
 Life Time Achievement Award Vidyaratna, Purbanchal Academy of Oriental Studies, Kolkata, 2008.
 Elected General President, All India Oriental Conference, 45th Session, Tirupati, 2008.
 Sardar Patel Award, Sardar Vallabhabhai Patel Foundation, New Delhi, 2008.
 D. Litt. Degree Honoris Causa, Deccan College, Pune, 2009.

Библиография

Научные труды 
 Essays on Indology, Meharchand Lacchmandas, 1963,
 The Ramayana — A Linguistic Study (with a Foreword by Dr. Suniti Kumar Chatterjee and an Introduction by Dr. Siddheshwar Varma, Munshiram Manoharlal, Delhi 1964,
 Vaidika Vyakarana (Hindi translation of A.A.Macdonell’s «A Vedic Grammar for Students», Motilal Banarasidass, Delhi 1971,
 Studies in Sanskrit and Indian Culture in Thailand, Parimal Prakashan, Delhi 1982,
 Kalidasa in Modern Sanskrit Literature, Eastern Book Linkers, Delhi, 1991
 Subhasitasahasri (Thousand Pearls from Sanskrit Literature),Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, 1998
 Studies in the Language and the Poetry of the Yogavasistha (In the Press).

Художественная литература 
 Brhattaram Bharatam (A Kavya in Sanskrit) Sarasvati Susama, Journal of the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, Vol. XII, No. 1, Samvat 2014
 Sribodhisattvacaritam (A Kavya in Sanskrit), First Ed. Self Publication, Delhi, Samvat 2017 (A.D. 1960) pages iv+ 120, Second Ed. Meharchand Lacchmandas, Delhi 1974,
 Srigurugovindasimhacaritam (A Kavya in Sanskrit) (With a Foreword by Dr. V.Raghavan), First Ed. Guru Gobind Singh Foundation, Patiala, 1967, Second Ed. Sahitya Bhandar, Meerut, 1984,
 Sarmanyadesah Sutaram Vibhati (A Kavya in Sanskrit), Akhil Bharatiya Sanskrit Parishad, Lucknow, 1976
 Indira Gandhi-caritam (A Kavya in Sansktir), Bharatiya Vidya Prakashan, Delhi, 1976,
 Thaidesavilasam (A Kavya in Sanskrit) (With a Foreword by Prof. Visudh Busyakul), Easten Book Linkers, Delhi 1979
 Sriramakirtimahakavyam (A Kavya in Sanskrit) (with a foreword by Her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn, the Princess of Thailand), Moolamall Sachdev and Amarnath Sachdeva Foundations, Bangkok, First Ed. 1990 , Second Ed. 1991, Third Ed. 1995.
 Patrakavyam (A Kavya in Sanskrit), Eastern Book Linkers, Delhi 1994
 New Experiments in Kalidasa (Plays), Eastern Book Linkers, Delhi 1994

Примечания

Ссылки 
 Satya Vrat Shastri, personal web site
 University of Delhi Department of Sanskrit home page

Писатели Индии
Поэты Индии
Индуистские поэты
Санскритологи Индии
Санскритские поэты
Лауреаты премии Джнянпитх
Литературные критики Индии